

Роженталь — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Роженталь — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства